Son Goku est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki. Il y est un membre essentiel du Sanzo ikkô. C'est aussi le héros de la légende du roi des Singes, qui a inspiré Saiyuki, mais également Dragon Ball.

Histoire personnelle
Elle est principalement expliquée dans le manga Saiyuki Gaiden, genèse de Gensômaden Saiyuki.

Goku est une créature issue de la concentration de la terre dans un rocher. Découvert sur terre par un dieu, il est considéré comme une aberration. Les dieux décident de l'emmener au paradis, et la divinité Kanzenon Bozatsu le confie à Konzen Koji, chargé de s'en occuper et de l'éduquer. Konzen est assisté dans cette tâche par Kenren Taishô et Tenpô Gensui. C'est Konzen qui lui donne son nom de Son Goku, qui signifie .

Goku s'attache rapidement à son tuteur Konzen et aux deux autres dieux. Il devient également ami avec Nataku, dieu de la guerre.

À la suite du complot mené par Ritôten, Goku perd le contrôle de lui-même. Il commet alors l'irréparable en tuant un grand nombre de personnes au paradis. Konzen, Kenren et Tenpô, qui tentent de fuir le paradis avec lui, sont tués pendant leur trajet. Goku est ensuite enfermé pour 500 ans dans une grotte du mont Gogyo dont l'entrée est scellée. Bozatsu, en témoignage de compassion, supprime entièrement sa mémoire, à l'exception du souvenir de son propre nom.

Durant cette période, il se met à appeler silencieusement à l'aide. Cinq cents ans après son emprisonnement, Genjo Sanzo), qui se sent appelé, le délivre de la grotte du mont Gogyo. 

Goku devient ensuite un des quatre membre du Sanzô-ikkô (bande de Sanzô), envoyé par Bozatsu vers l'ouest pour interrompre la résurrection du démon-taureau Gyûmao.

Personnalité et relations avec les autres personnages 

Le nom de Goku vient à l'origine du terme Go-Kyu ( Kyu en Karaté, qui est le grade de la ceinture bleue ; Minekura donne cependant une signification différente au nom.

Goku s'entend bien avec tout le monde, et notamment ses trois compagnons du Sanzô-ikkô, Cho Hakkai, Sha Gojyo et Genjo Sanzo pour lesquels il éprouve une forte affection, qui ressemble à celle qu'il éprouvait pour leur précédente incarnation cinq cents ans plus tôt, bien qu'il ait tout oublié de cette période de sa vie.

Tout comme le Son Goku de Dragon Ball, Goku aime beaucoup manger et se battre. Il ne pense nullement aux conséquences de ses actes (notamment lorsqu'il s'agit de ménager la susceptibilité des gens, de se battre ou tout simplement exprimer ce qu'il ressent).  Il est assez naïf, ce qui pose d'ailleurs de nombreux problèmes aux autres membres du groupe. Son caractère évolue toutefois au cours du manga, gagnant en maturité.

Personnage de Saiyuki

en:Son Goku (Saiyuki)